Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2005 (; турнир известен также как  — «Рокот Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Галифакс (Новая Шотландия) с 3 по 11 декабря 2005 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился в 4-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на зимних Олимпийских играх 2006 в Турине (Италия).

В турнире приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Брэда Гушу.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Шэннон Клейбринк.

Квалификация для участия в турнире

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Команда Шэннон Клейбринк, при равном количестве побед с командами Стефани Лоутон и Шерри Мидо, вышла в плей-офф со 2-го места за счёт побед над обеими этими командами, а команды Лоутон и Мидо встретились в тай-брейке.

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
Видео:
 
 

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Спорт в Канаде в 2005 году
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Декабрь 2005 года